De 8e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1977 op 26 en 27 februari gehouden op de ijsbaan De Meent in Alkmaar.

Het was voor het eerst dat het WK Sprint in Nederland gehouden werd. Op de ijsbaan in Alkmaar wist Eric Heiden een twee weken na de WK Allround titel en een week na de WK Junioren titel ook de titel wereldkampioen sprint te winnen. Voor het eerst in de schaatshistorie was een schaatser tegelijk zowel wereldkampioen allround als sprint. De olympisch kampioen 1000 meter Peter Mueller pakte het zilver en de Sovjet Jevgeni Koelikov het brons.

Bij de vrouwen werd de Canadese Sylvia Burka wereldkampioen sprint, waar ze een jaar eerder in Berlijn nog het brons veroverde. De Amerikaanse Leah Poulos pakte voor de tweede maal het zilver en oranje succes kwam van Haitske Pijlman die het brons veroverde. De Russische Vera Bryndzei had een grote kans gemaakt om op het podium te komen als ze niet op de eerste 500 meter was gevallen, op de overige afstanden eindigde ze namelijk als eerste of tweede.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1977
Schaatsen in Noord-Holland
Sportevenement in Alkmaar
 1977
schaatsen 1977